El término El Charco puede referirse a:

 El Charco, localidad de la Argentina;
 El Charco, localidad de Colombia.